Бишкаин — название населённых пунктов:

Россия 
 Бишкаин — село в Аургазинском районе Башкортостана.
 Бишкаин — хутор в Давлекановском районе Башкортостана.